L'edizione 1991-92 della I liga vide la vittoria finale del Lech Poznań.

Capocannoniere del torneo furono Jerzy Podbrożny (Lech Poznań) e Mirosław Waligóra (Hutnik Cracovia), con 20 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Lech Poznań Campione di Polonia 1991-92.
 Lech Poznań ammesso alla UEFA Champions League 1992-1993.
 GKS Katowice e Widzew Łódź ammesse alla Coppa UEFA 1992-1993.
 Motor Lublin, Stal Stalowa Wola, Zagłębie Sosnowiec e Igloopol Dębica retrocesse in II liga polska.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1991
Calcio nel 1992
Campionato polacco di calcio